Чемпионат Португалии по футболу 1959—1960 является 26-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 10-й раз в своей истории стала «Бенфика».

В чемпионате участвовало 14 команд, было сыграно 182 матча и забито 609 голов (в среднем 3,35 голов за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Futebol Portugues em Numeros
 Статистика на rsssf.com

1959/1960
Португалия
Португалия
1959 год в Португалии
Спорт в Португалии в 1960 году